Михаи́л Па́влов: 
 Павлов, Михаил Алексеевич (1846—1915) — шуйский фабрикант, купец и благотворитель, общественный деятель.
 Павлов, Михаил Владимирович (1934—1984) — советский мастер художественного слова, народный артист РСФСР.
 Павлов, Михаил Григорьевич (1793—1840) — русский философ и агробиолог; профессор Московского университета.
 Павлов, Михаил Иванович (? — 1837) — русский военный, полковник.
 
 
 Павлов, Михаил Сергеевич (род. 1986) — российский каноист, чемпион мира (2010).
 Павлов, Михаил Степанович (около 1700 — после 1740) — русский мореплаватель, участник Великой Северной экспедиции.
 Павлов, Михаил Фёдорович (1905—1985) — начальник Управления НКВД Челябинской области, комиссар государственной безопасности.
 Павлов, Михаил Яковлевич (1952—2010) — белорусский государственный деятель.